Chiesa e convento della Maddalena – complesso religioso di Aversa, in Campania
 Chiesa e convento della Maddalena – complesso religioso di Siena, in Toscana
 Chiesa della Maddalena – complesso religioso di Catanzaro, in Calabria